Ariake (有明, «amanecer» en japonés) puede referirse a:

Geografía 
 Ariake (Kagoshima), un antiguo poblado de la prefectura de Kagoshima.
 Ariake (Kumamoto), un antiguo poblado de la prefectura de Kumamoto.
 Ariake (Saga), un antiguo poblado en la prefectura de Saga.
 Ariake (Tokio), un distrito en Kōtō (Tokio).
 Mar de Ariake, un cuerpo de agua rodeado por las prefecturas de Fukuoka, Saga, Nagasaki y Kumamoto.

Deporte 
Varios recintos deportivos situados en el distrito de Ariake (Kōtō, Tokio)
 Ariake Arena.
 Ariake Coliseum.
 Centro de Gimnasia de Ariake.
 Parque Deportivo Urbano de Ariake.
 Parque de tenis de Ariake.

Militar 
 Ariake, un destructor de la Armada Imperial Japonesa, perteneciente a la Clase Harusame.
 Ariake, un destructor de la Armada Imperial Japonesa, perteneciente a la Clase Hatsuharu.